Bašić – chorwackie i bośniackie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Bašić 
 Alen Bašić (ur. 1980) – bośniacki piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Azra Bašić (ur. 1947) – brytyjsko-bośniacka piosenkarka specjalizująca się w bałkańskiej muzyce ludowej, zwłaszcza sevdah
 Azra Bašić (ur. 1959) – bośniacko-chorwacka strażniczka podczas wojny w Chorwacji, oskarżona o zbrodnie wojenne
 Edin Bašić (ur. 1979) – chorwacki piłkarz ręczny występujący na pozycji rozgrywającego
 Ivana Bašić (ur. 1976) – chorwacka aktorka filmowa i telewizyjna
 Jasmin Bašić (ur. 1971) – bośniacki śpiewak operowy, tenor
 Josip Bašić (ur. 1996) – chorwacki piłkarz występujący na pozycji skrzydłowego
 Marko Bašić (ur. 1984) – chorwacki piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Mirko Bašić (ur. 1960) – chorwacki i jugosłowiański piłkarz ręczny występujący na pozycji bramkarza, mistrz olimpijski z Los Angeles, medalista z Seulu
 Mirza Bašić (ur. 1991) – bośniacki tenisista
 Mladen Bašić (1917–2012) – jugosłowiański i chorwacki dyrygent oraz pianista, dyrektor oper w Zagrzebiu i Splicie, ojczym Relji
 Mladen Bašić Bibi (1917–2012) – jugosłowiański i chorwacki karykaturzysta i prawnik
 Nikola Bašić (ur. 1946) – chorwacki architekt, autor organów morskich w Zadarze
 Ramiz Bašić (ur. 1953) – czarnogórski dyplomata, ambasador w Polsce
 Relja Bašić (1930–2017) – chorwacki i jugosłowiański aktor teatralny i filmowy, również chorwacki polityk, pasierb Mladena
 Senad Bašić (ur. 1962) – bośniacki aktor filmowy
 Sonja Bašić (ur. 1987) – chorwacka piłkarka ręczna grająca na pozycji rozgrywającej
 Tomislav Bašić (ur. 1980) – bośniacki i chorwacki piłkarz występujący na pozycji bramkarza

Zobacz też 
 BASIC – język programowania
 Basic English – język angielski uproszczony do 850 podstawowych wyrazów

Przypisy